Filipstad (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Filipstad (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.